François Boulay (1937-), écrivain français ;
 François Boulay (1959-), scénariste québécois.